Ел Делфин има више значења:

 Ел Делфин (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Делфин (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Делфин (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Делфин (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Делфин (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Делфин (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику